Мише́ль Фердина́н д’Альбе́р д’Айи́ (; , Версаль — , ) — 5-й герцог де Шон (1744), герцог Пикиньи, французский государственный и военный деятель, учёный, астроном, физик, коллекционер.

Биография 
Сын маршала Луи Огюста д’Альбера д’Айи. С юности готовился для духовной службы. Смерть двух старших братьев в 1731 году, сделала его наследником Дома Д’Альбер. Позже ему был пожалован титул герцога Пикиньи, а после смерти в 1744 году стал герцогом де Шон.

С 1731 служил в мушкетёрах, затем — корнет лёгкой кавалерии, в 1733 в чине капитан-лейтенанта командовал лёгкой кавалерией Дома короля.

В 1734 году служил в штабе Келе, в 1735 году командовал армией Рейна.

Участвовал в войне за австрийское наследство. В 1740 был назначен бригадиром королевской армии, в 1743 году — лагерным маршалом. В 1742 году участвовал в Богемской кампании, в 1743 году служил в армии Фландрии. В том же году был ранен в Деттингенском сражении и получил Орден Святого Людовика. Особенно отличился в сражении при Фонтенуа (1745).

Исполнял функции губернаторов Амьена и Корби (1743), Пикардии и Артуа (1752).

В 1750—1752 гг. был назначен президентом штатов, эмиссаром короля в Бретани, но возбудил неудовольствие дворян своими резкими выходками.

Мишель Фердинанд де Шон был одним из директоров Французской Вест-Индской компании.

Научная деятельность 
Проявлял особенную любовь к наукам, особенно к астрономии и физике, и пользовался хорошей репутацией в учёных кругах. В 1743 году он был избран почётным членом Французской академии наук. Был вице-президентом Королевской академии наук в 1745, 1749 и 1758 годах и президентом Королевской академии наук в 1746, 1750 и 1759 г. Принимал участие в строительстве северного крыла Версальского дворца.

Интересовался научными инструментами и использовал большую часть своих доходов для их создания и изготовления.

По его указаниям была построена большая электрическая машина, которую он впервые во Франции использовал для получения в лабораторных условиях эффекта молнии.

В 1745 опубликовал мемуары в форме статей, в которых описывались его физические эксперименты. В этой работе он описал своё открытие особенностей дифракции световых лучей, отражённых вогнутым зеркалом, и о том, как они могут быть остановлены доской, проколотой посередине.

В 1765 году он представил астрономический инструмент, оснащённый двумя ахроматическими линзами. Он также изобрёл новый микроскоп и построил его на свои средства в Англии. По его описанию — новый микроскоп включал несколько пластин. Также он планировал начать производство искусственной минеральной воды.

Коллекционирование 

Славился также своей замечательной коллекцией редких и любопытных предметов искусства из Египта, Греции и Китая, включая этрусские вазы всех видов, старинную бронзу и образцы натуральной истории, а также своей богатой библиотекой.

Избранные сочинения 
 «Mémoire sur la diffraction» (1743);
 «Nouvelle Méthode pour diviser les instruments de mathématiques» (в «Description des arts et métiers», 1768);
 «Description d’un microscope et de différents micromètres destinés à mesurer des parties circulaires avec la plus grande précision» (1769) etc.

Семья 
Жена Анна-Жозефина Боннье де ла Моссон, одна из фрейлин королевы Франции Марии Лещинской. Сын Жозеф Луи (1741—1792), 7-й герцог де Шон, был химиком и аристократом.

Награды 
 Кавалер ордена Святого Духа.
 Рыцарь Королевского и военного ордена Святого Людовика.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография

Учёные по алфавиту
Физики XVIII века
Астрономы Франции XVIII века
Физики Франции
Маршалы Франции
Участники Войны за австрийское наследство
Коллекционеры XVIII века
Коллекционеры Франции
Члены Французской академии наук
Дом д’Альбер
Герцоги Франции
Государственные деятели Франции